Francis Clifford peut se référer à :

 Francis Clifford (1559-1641),  de Cumberland, aristocrate anglais ;
 Francis Clifford (1917-1975), nom de plume d'Arthur Leonard Bell Thompson, auteur de romans policiers.